Флаг сельского поселения Медве́жье-Озёрское — официальный символ сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2601.

Флаг муниципального образования сельское поселение Медвежье-Озёрское составлен на основании герба сельского поселения Медвежье-Озёрское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«В зелёном поле с двумя лазурными нижними углами, отделёнными узкими серебряными чешуйчато-изогнутыми перевязями (правой и левой соответственно), поверх всего золотой идущий медведь с поднятой головой, сопровождаемый во главе золотым трилистным крестом между двух серебряных косвенно положенных четырёхлучевых звёзд».

«Флаг сельского поселения Медвежье-Озёрское представляет собой прямоугольное, голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее со смещением к древку на расстоянии 1/3 длины полотнища опрокинутый зелёный угол с чешуйчатым краем, обрамленный белой линией и упирающийся в нижний край полотнища; поверх угла расположены изображения медведя, креста и звёзд из герба поселения, выполненные жёлтым и белым цветом с оранжевыми и светло-серыми оттенками, при этом фигура медведя частично выходит за пределы угла».

Обоснование символики 
Основные фигуры флага — медведь и два лазоревых угла, завершённых серебряными волнами, которые символизируют Верхнее и Нижнее Медвежьи озёра, расположенные на территории сельского поселения.

Над медведем возвышается крест между двух звёзд. Крест символизирует многие христианские святыни, находящиеся в поселении, в том числе Сергиевский храм в селе Алмазово с Казанской иконой Божией Матери, церковь Спаса Нерукотворного Образа в деревне Никифорово, Медвежье-Озерского церковного комплекса и многих других церквей и храмов.

Звёзды символизируют Центр космической связи, расположенный на территории поселения. Кроме того, расположенные в ряд, они составляют аллегорический путеводный тракт, показывая то, что все селения, входящие в состав Медвежье-Озерского поселения, исстари располагались вдоль двух главных дорог края: Стромынского и Черноголовского трактов.

Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство. Зелёный цвет также является символом надежды и здоровья.

Голубой цвет символизирует возвышенные устремления, честь, преданность, истину, добродетель.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мудрости, благородства, мира.

Примечания 

Сельское поселение Медвежье-Озёрское